Widdowson ist der Familienname folgender Personen:

 Elsie Widdowson (1906–2000), britische Ernährungswissenschaftlerin
 Samuel Widdowson (1851–1927), englischer Fußballspieler und -funktionär

Sonstiges:
 Widdowson-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika